Lusitanien peut désigner :
 Lusitaniens (ou Lusitani en latin), peuple indo-européen installé dans l'ouest de la péninsule Ibérique,
 Lusitanien ou Lusitano ou Pur sang lusitanien ou encore Pure race lusitanienne, est une race de chevaux de selle d’origine portugaise
Lusitanien, ancienne division stratigraphique du Jurassique.